Села:
 Пасіки — Рівненська область, Дубенський район
 Пасіки — Сумська область, Охтирський район
 Пасіки — Харківська область, Зміївський район
Інше:
 Пасіки — місцевість у Львові
 Пасіки — ботанічний заказник, Закарпатська область